Гейдельбергский партийный съезд КПГ, также известный как Второй партийный съезд, — партийный съезд Коммунистической партии Германии (КПГ), состоявшийся 20–23 октября 1919 г.

Поскольку в то время партия действовала нелегально, делегатам приходилось чаще менять места проведения. Помимо Гейдельберга — места, в честь которого был назван партийный съезд, — конференция проходила также в Мангейме, на Вахенбурге и на Дильсберге.

Съезд партии ознаменовался спором между штабом вокруг Пауля Леви и левым синдикалистским крылом. В то время как штаб выступал за участие в профсоюзах ADGB и участие в выборах в Рейхстаг, ультралевые вокруг Отто Рюле заняли позицию, согласно которой партия должна создать свои собственные профсоюзы и бойкотировать выборы. Часть этой фракции была исключена после партийного съезда. Наконец, в 1920 году леворадикальное крыло основало Коммунистическую рабочую партию Германии (КРПГ).

Литература 

 Марсель Буа, Флориан Уайльд: «Модель будущего ведения внутрипартийных дискуссий»? Гейдельбергский партийный съезд КПГ в 1919 г., в: Ежегодник Arbeit – Bewegung – Geschichte, 6-й год, 2007 г., ч. 2, стр. 33-46, на сайте www.workerscontrol.net.

История Германии
Гейдельберг
Октябрь 1919 года
1919 год в Германии